Six-Février  ou VI-Février ou 6-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 février,   jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, pendant la seconde Guerre mondiale :

 Le  : Rafle en représailles d'actes de résistance, puis déportation par les Allemands, de 34 habitants de Brénod dans l'Ain.
 Le  : Libération de Dessenheim, Ensisheim et Rustenhart, dans le Haut-Rhin, par la  française.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies « Six-Février » et « VI-Février »

Graphie « 6-Février »

Graphies en langues étrangères 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 6 de Febrero » ou « Seis de Febrero »
 En Argentine : événements non connus
 « (Avenida) 6 de Febrero », à Longchamps, dans la province de Buenos Aires.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
06